Ниже представлен список главных тренеров национальной сборной Германии по футболу, их статистика и достижения в сборной.

Сборная Германии была сформирована в 1908 году, однако первые 18 лет своего существования не имела главного тренера. Вместо этого команда формировалась селекционным комитетом. Первым главным тренером сборной в 1926 году стал Отто Нерц.

За всю историю команды 10 человек занимали должность главного тренера, причём все они были немцами. Семеро из тренеров в прошлом выступали за сборную в качестве игроков.

7 тренеров сборной сумели привести сборную Германии к победе в крупном международном турнире, а Хельмут Шён сделал это дважды, на чемпионате Европы 1972 года и, спустя 2 года, на чемпионате мира 1974 года. Таким образом, сборная Германии стала первой европейской командой, оформившей интернациональный золотой дубль.

Список тренеров 

Условные обозначения:
 ЧМ — чемпионат мира
 ЧЕ — чемпионат Европы
 КК — кубок конфедераций
 ЛН — лига Наций

Статистика по турнирам

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 

Сборная Германии по футболу
Г